Берг може да се отнася за:
 Селища
 Берг (Германия)
 Берг (Люксембург)
 Берг (Франция)

 Хора
 Албан Берг (1885 – 1935), австрийски композитор
 Ален Берг (р. 1961), канадски автомобилен състезател
 Антон Берг (р. 1978), шведски писател
 Лев Берг (1876 – 1950), руски зоолог
 Маркус Берг (р. 1986), шведски футболист
 Сибиле Берг (р. 1962), германска писателка
 Фридрих Вилхелм Ремберт фон Берг (1794 – 1874), руски офицер и политик

 Исторически държави
 Херцогство Берг (1101 – 1806)
 Велико херцогство Берг (1806 – 1813)

 Други
 Берг (замък)